Paralympiska sommarspelen 1960 hölls i Rom i Italien och var de första paralympiska sommarspelen.

Sporter
Bordtennis
Bågskytte
Friidrott
Dart
Rullestolbasket
Rullstolsfäktning
Snooker
 Simning

Medaljtabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Internationella parlympiska kommittén

1960 i Italien
1960
Internationella sportevenemang i Italien
Sportåret 1960
Sportevenemang i Rom
Rom under 1900-talet